Села:
 Шатрище — Житомирська область, Коростенський район
 Шатрище — Сумська область, Ямпільський район

Залізниця:
 Шатрище — пасажирська залізнична станція Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці